Шрек може да се отнася за:
 Шрек (поредица), американска филмова поредица
 Шрек
 Шрек 2
 Шрек Трети
 Шрек завинаги
 Макс Шрек (1879 – 1936), германски актьор